W Polsce
 Rejowiec – miasto w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Rejowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Rejowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Rejowiec – część wsi Werynia w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa
 Rejowiec – część wsi Rzemień w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Rejowiec – dawna gromada w powiecie chełmskim
 Rejowiec – dawna gromada w powiecie wągrowieckim

 Rejowiec – jezioro w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów

Zobacz też 
 Rejowiec Fabryczny, Rejowiec-Kolonia, Rejowiec (stacja kolejowa).